Тепечитлан:

 Тепечитлан — населённый пункт в Мексике, входит в муниципалитет Тепечитлан штата Сакатекас.
 Тепечитлан — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.